Thomas Fürst (* 5. Juli 1990 in Weingarten) ist ein ehemaliger deutscher Volleyballspieler.

Er war in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 in der 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga beim SSC Karlsruhe aktiv.
Zuvor war er in deren zweiter Mannschaft in der Regionalliga.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1990
Mann